Pearl – rzeka w USA, w stanach Missisipi i Luizjana
 Raymond Pearl – amerykański naukowiec, statystyk medyczny znany z wprowadzenia wskaźnika Pearla do porównywania skuteczności różnych środków antykoncepcyjnych 
 Pearl – album Janis Joplin
 Pearl – producent instrumentów perkusyjnych
 Pearl GmbH – niemieckie przedsiębiorstwo z siedzibą w Buggingen
Miejscowości w USA:
 Pearl – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Pearl – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Rankin
Gminy w USA:
 Pearl (ang. Pearl Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Pearl (ang. Pearl Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Golden Valley
 Pearl (ang. Pearl Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
 Pearl (ang. Pearl Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McCook